Atila je lahko:
 Atila, hunski vladar
 Atila (oblačilo), oblačilo